Stubenberg peut désigner :
 Stubenberg, une commune de Bavière (Allemagne) ;
 Stubenberg, une commune d'Autriche.